Sacha Jones era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare femminile del torneo di tennis Alice Springs Tennis International 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Olivia Rogowska che ha battuto in finale Isabella Holland 7–5, 7–5.

Teste di serie

  Sally Peers (semifinali)
  Olivia Rogowska (campionessa)
  Isabella Holland (finale)
  Melanie South (quarti di finale, ritiro)

 Ayu-Fani Damayanti (primo turno)
 Pemra Özgen (secondo turno)
 Akiko Ōmae (semifinali)
 Tammi Patterson (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Alice Springs Tennis International 2011